Desa Sambiroto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sambiroto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,07, long 110,83), 
 Desa Sambiroto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 110,75), 
 Desa Sambiroto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 112,06), 
 Desa Sambiroto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 109,58), 
 Desa Sambiroto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,41), 
 Desa Sambiroto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,03, long 111,23), 
 Desa Sambiroto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 111,56), 
 Desa Sambiroto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 111,91), 

Robotskapade Indonesienförgreningar